Мельжиньский () — польская фамилия.

Известные носители 
 Мельжиньский, Мацей (1869—1944) — польский политик, верховный главнокомандующий Третьим Силезским восстанием, соучредитель Польской партии в Верхней Силезии.
 Мельжиньский, Юзеф Клеменс (1729—1792) — государственный деятель Речи Посполитой, подкоморий калишский (1755), маршалок Коронного Трибунала Великопольши (1765), каштелян калишский (1758—1760) и познанский (1764—1782), воевода калишский (1782—1786) и познанский (1786—1792). Кавалер Мальтийского ордена.